Фаик Челеби (; (1948—2020)) — музыкант-тарист, ученый-музыковед, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора фольклора Российского института истории искусств, профессор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, видный член азербайджанской диаспоры России. С 1985 года жил и работал в Санкт-Петербурге.

Биография 
Родился 16 апреля 1948 года в городе Нухе (Шеки) Азербайджанской ССР. В 1980 году окончил Музучилище им. Асефа Зейналлы и в 1985 году Азербайджанскую государственную консерваторию им. Узеира Гаджибекова по классу тара. В 1985 году поступил в аспирантуру Российского института истории искусств в Ленинграде.

После окончания аспирантуры остался в Ленинграде и продолжал заниматься наукой в РИИИ стал преподавать на кафедре этнокультурологии Российского государственного педагогического университета.

В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Азербайджанские ренги: проблемы музыкальной формы», а в 2009 году — докторскую — «Морфология даскяха».

Область его научных интересов — азербайджанское мугамное искусство. Фаик Челеби — автор многих искусствоведческих публикаций в петербургских, московских, бакинских и зарубежных изданиях.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Родившиеся в Шеки
Родившиеся в Азербайджане
Умершие в Санкт-Петербурге
Выпускники Бакинской консерватории
Доктора искусствоведения
Музыковеды XX века
Музыковеды XXI века
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Музыковеды СССР
Музыковеды России